Søren Søndergaard er navnet på flere:

 Søren Søndergaard – danske politiker, valgt for Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU
 Søren Søndergaard (radiovært) – dansk radiovært
 Søren Søndergaard (bokser) – dansk weltervægtsbokser
 Søren Søndergaard (pressechef) – pressechef for Dansk Folkeparti
 Søren Søndergaard (landmand) – Formand for Landbrug & Fødevarer